«Севи́лья» (, ) — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 42 714 зрителей.

История 

28 февраля 1890 года в газете «Las Provinsias» было опубликовано обращение к руководству «Рекреативо», старейшего испанского футбольного клуба, с предложением провести товарищеский матч, подписанное Исайясом Уайтом, секретарём «Sevilla Foot-Ball Club». 8 марта того же года состоялся этот поединок, признанный первым официальным матчем в истории испанского футбола. Севильский же клуб, обладавший всеми атрибутами самостоятельной организации, вскоре распался, проведя ещё 6 матчей против «Рекреативо». Большинство его игроков занялись другими видами спорта, преимущественно греблей.

14 октября 1905 года собравшийся кружок энтузиастов и любителей футбола официально зарегистрировал в муниципалитете Севильи организацию «Sevilla Foot-Ball Club». Его президентом был назначен Хосе Луис Гальегос, в правление клуба входило 5 человек, а в команде насчитывалось 23 игрока, 4 из которых были англичане. В качестве своего поля клуб первоначально использовал участок, известный как Огород Марианы (нынешняя площадь Америки). Потом команда играла на лугу в районе Сан-Себастьян, там же «Севилья» проводила свои первые официальные матчи. В 1907 году команда впервые провела выездной матч, против «Рекреативо».

В октябре 1908 года в местных газетах сообщалось о наборе в команду желающих играть в футбол, которых оказалось так много, что хватило на 4 состава, включая молодёжный. В январе 1909 года «Севилья» на ипподроме «Де Пинеда» разгромила «Рекреативо» со счётом 4:0, все средства от продажи билетов на матч (5 400 песет) пошли на помощь пострадавшим от Мессинского землетрясения. Кроме того, эта игра способствовала росту интереса к футболу в городе, стали появляться новые клубы. В ноябре 1909 года «Севилья» провела свой первый матч против земляков, команды «Севилья Баломпье», а в 1910 году был организован первый Кубок Андалусии с участием трёх команд. В феврале того же года был основан футбольный клуб «Бетис», к которому переметнулся ряд игроков «Севильи». В 1912 году все 4 андалусийских клуба стали вести переговоры о создании Андалусийской федерации футбола, которые успешно завершились лишь в 1915 году. Тогда же у клуба появилось и подобие первого стадиона. Президенту клуба Хосе Марии Миро Трепатсу удалось за гроши приобрести у муниципальных властей сан-себастьянский луг, на котором была возведена небольшая деревянная трибуна и огорожено проволокой игровое поле.

С сезона 1916/17 клуб начал регулярно выигрывать Кубок Андалусии. В 1929 году «Севилья» по итогам года стала победителем Сегунды, но не смогла обыграть в раунде плей-офф «Расинг Сантандер» и осталась в Сегунде. Вторая попытка попасть в Примеру была близка к успеху в сезоне 1930/31, но клуб стал лишь вторым. При этом соперники из «Бетиса» в сезоне 1931/32 смогли сделать то, что не удавалось «Севилье» — начать следующий сезон в Примере. Тем не менее в сезоне 1933/34 «Севилья» наконец-таки смогла пробиться в высший дивизион Испании. А уже в 1935 году оба андалусийских клуба выиграли главные испанские турниры — «Бетис» впервые стал чемпионом страны, а «Севилья» взяла Кубок Испании.

На период гражданской войны чемпионат не проводился, но, к возобновлению игр между клубами в 1939 году, «Севилья» вышла в лидеры испанского футбола — выиграла свой второй кубок, а в сезоне 1939/40 стала вице-чемпионом Испании. Этот же результат команда смогла повторить в сезоне 1942/43, а спустя 3 года впервые стала чемпионом страны. Это чемпионство клуба, как и самый первый Кубок Испании, является заслугой тренера Рамона Энсинаса и остаётся единственным в истории команды. С этим же тренером «Севилья» взяла ещё один кубок Испании в сезоне 1947/48.

Ещё раз подойти вплотную к первой строчке по итогам чемпионата «Севилья» смогла только в сезоне 1950/51, отстав от чемпиона — «Атлетико» — на два очка. С 1958 года клуб имеет резервную команду — «Севилья Атлетико». В 1968 году команда вылетела во второй дивизион, затем ей удаётся вернуться в Примеру, а в начале 1970-х команда снова вылетает в Сегунду и возвращается в Примеру по итогам сезона 1974/75. Далее начинается «безвременье» клуба, когда вплоть до 1990-х «Севилья» занимала средние и низшие позиции в высшей испанской лиге, а в конце 20 века появлялась несколько раз в Сегунде.

В сезоне 2000/01 «Севилья» выигрывает Сегунду и обретает второе дыхание. В сезоне 2003/04 команде удалось дойти до полуфинала Кубка Испании и попасть в еврокубки. Под руководством Хуанде Рамоса «Севилья» впервые в своей истории становится обладателем Кубка УЕФА, обыграв в финале английский «Мидлсбро» со счётом 4:0. Далее следуют новые успехи клуба — сперва выигран Суперкубок УЕФА у «Барселоны» (3:0), в розыгрыше Кубка Испании 2006/07 «Севилья» становится победителем, становится третьей в Примере и повторяет свой успех в Европе — снова выигран Кубок УЕФА, на этот раз в серии послематчевых пенальти в игре с другой испанской командой — «Эспаньолом». Также клуб завоёвывает свой первый Суперкубок Испании.

После череды триумфов Рамос покидает «Севилью» и тренером андалусийцев становится Маноло Хименес, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. В августе случается трагедия, поразившая весь мир — на поле потерял сознание и вскоре скончался Антонио Пуэрта, в свои 22 года считавшийся основным игроком команды и кандидатом в сборную страны. Хименес помогает «Севилье» снова занять третье место в Примере и завоевать последний на данный момент Кубок Испании. Затем в клубе начинается тренерская чехарда, которая завершается лишь в январе 2013 года приглашением экс-тренера «Валенсии» Унаи Эмери, который ранее помогал валенсийцам трижды становиться бронзовыми призёрами чемпионата Испании при тотальной гегемонии «Барселоны» и «Реала» в испанском футболе.

По итогам сезона 2012/13 «красно-белые» заняли всего лишь 9-е место в испанском чемпионате — это был худший результат «Севильи» за последние 10 лет. Однако благодаря тому, что «Малага» и «Райо Вальекано» не смогли пройти финансовую аттестацию УЕФА, именно «Севилья» попадает в Лигу Европы. Клуб продаёт своих лидеров последних лет — Хесуса Наваса и Альваро Негредо в «Манчестер Сити».

В сезоне 2013/14 новый тренер Унаи Эмери с «Севильей» добивается успеха в Европе — выигран трофей Лиги Европы у португальской «Бенфики» в серии послематчевых пенальти. Продав Ивана Ракитича в «Барселону» и Альберто Морено в «Ливерпуль» за €18 млн каждого, Эмери снова приглашает новых футболистов, часть из которых тут же становится игроками основы (Николас Пареха, Тимоте Колодзейчак, Гжегож Крыховяк и Эвер Банега).

В сезоне 2014/15 «Севилья», под руководством Эмери, второй раз подряд выигрывает Лигу Европы, на этот раз, обыграв в финале украинский клуб «Днепр» и стала первым клубом, который выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы УЕФА в четвёртый раз.. В следующем сезоне 2015/16 «Севилья» в третий раз подряд и в пятый раз вообще завоевала трофей Лиги Европы, переиграв в финале английский «Ливерпуль» со счётом 3:1. Эмери покидает клуб, который занимает в чемпионате лишь 7 место, но «Севилья» попадает в Лигу Чемпионов, где доходит до 1/8 финала.

Частая смена новых тренеров приводит к тому, что «Севилья» не попадает в Лигу Чемпионов по результатам сезона 2017/18.

Перед началом сезона 2018/19 команду возглавляет Пабло Мачин. Контракт с главным тренером заключается на 2 сезона.

15 марта 2019 года Мачин был отправлен в отставку. Причина отставки − неудовлетворительные результаты команды в 2019 году. Команды выбыла из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв пражской «Славии» и заняла 5-е место в чемпионате.

Главным тренером футбольного клуба до конца сезона 2018/19 назначен Хоакин Капаррос. Капаррос уже ранее работал главным тренером «Севильи». В последнее время специалист занимал должность спортивного директора клуба. В дальнейшем он был заменён на Хулена Лопетеги.

Дерби и ультрас 

У клуба «Севилья» есть два главных дерби, это матчи с клубом «Реал Бетис» (это противостояние называется Севильское дерби). Второе дерби с клубом «Малага» (это дерби носит название Андалусийское дерби). Есть так же дерби с клубом «Кадис». Так же принципиальными соперниками являются: «Реал Мадрид» («Ultras Sur»), «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Валенсия», «Спортинг Хихон» («Ultra Boys»).

Ультрас-группы «Севильи»: «Biris Norte», «Youth Firm», «Gate 22». Друзьями считаются: «Алавес» («Eztanda Norte»), «Атлетик Бильбао», «Депортиво Ла-Корунья» («Riazor Blues»), «Херес» («Kolectivo Sur»). Так же есть друзья за пределами Испании, это «Милан», «Олимпик Марсель» («Commando Ultra’84»), «Модена» («Curva Sud»), АИК («Sol Invictus»).

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Испании
 Чемпион: 1945/46
 Вице-чемпион (4): 1939/40, 1942/43, 1950/51, 1956/57
 Кубок Испании
 Обладатель (5): 1935, 1939, 1947/48, 2006/07, 2009/10
 Финалист (4): 1955, 1961/62, 2015/16, 2017/18
 Суперкубок Испании
 Обладатель (1): 2007
 Финалист (3): 2010, 2016, 2018
 Второй дивизион Испании по футболу
 Чемпион (5): 1929, 1933/34, 1968/69, 2000/01

Международные 
 Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов УЕФА
 Четвертьфиналист (2): 1957/58, 2017/18
 Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА
 Победитель (6, рекорд): 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20
 Суперкубок УЕФА
 Обладатель: 2006
 Финалист (5): 2007, 2014, 2015, 2016, 2020

Прочие трофеи 
 Евро-американский Суперкубок
 Обладатель: 2016
 Финалист: 2015
 Кубок Андалусии
 Обладатель (17): 1916/17, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1935/36, 1938/39, 1939/40
 Финалист (3): 1915/16, 1917/18, 1927/28
 Кубок РЖД
 Обладатель: 2008

Стадион 

В первые свои 50 лет существования «Севилья» играла домашние матчи на различных полях Севильи и её окрестностей: поле Тринидад, поле Меркантиле, стадионе «Ла-Виктория» и стадионе «Нервион». На последнем клуб принимал гостей с 1928 по 1958 год.

Идея строительства нового стадиона принадлежала Рамону Санчесу Писхуану, президенту клуба в 1932—1941 и 1948—1956 годах, который в 1937 году приобрёл участок земли под будущий стадион поблизости от тогдашней домашней арены «Севильи» «Нервион». План начал реализовываться в 1948 году, когда Санчес Писхуан вернулся к руководству клуба, а строительство началось лишь в 1954 году. Тогда же был проведён и конкурс проектов, в котором победил Мануэль Мартинес Монастерио, позднее разработавший и дизайн стадиона Сантьяго Бернабеу.

Летом 1958 года работы были закончены, а 7 сентября стадион был открыт товарищеским матчем «Севильи» против команды «Реал Хаэн». Восточная и западная трибуны были закончены в 1974 году при президенте Эухенио Монтесе Кабесасе, что позволило увеличить вместимость арены до 70 000 зрителей. Козырёк, мозаика на фасаде (работа Сантьяго дель Кампо) и новое освещение появились у стадиона к началу Чемпионату мира 1982 года. В рамках мирового первенства «Рамон Санчес Писхуан» принял у себя матч группового этапа между сборными СССР и Бразилии, а также полуфинал Франция—ФРГ. На стадионе прошёл финал Кубка европейских чемпионов 1986, в котором румынский «Стяуа» оказался сильнее «Барселоны». В то же время вместимость стадиона была сокращена до 60 000 человек. Последняя модификация «Рамон Санчес Писхуана» была произведена в середине 1990-х годов, когда согласно требованиям ФИФА все трибуны следовало оборудовать пластиковыми сиденьями. Таким образом вместимость уменьшилась до нынешних 45 500 зрителей.

Начиная с 1961 года сборная Испании по футболу провела на стадионе 27 матчей (по состоянию на май 2016 года), одержав 21 победу и сыграв 6 раз вничью.

Президенты клуба 
  Хосе Луис Гальегос (1905—1908)
  Хосе Мария Миро Трепатс (1908—1914)
  Франсиско Хавьер Альба-и-Аларкон (1914—1920)
  Энрике Бальбонтин де Орта (1920—1921)
  Хосе Граэльс Миро (1921—1922)
  Карлос Пиньяр (1922—1923)
  Мануэль Бласко Гарсон (1923—1925)
  Хуан Домингес Осборн (1925—1932)
  Рамон Санчес Писхуан (1932—1941)
  Антонио Санчес Рамос (1941—1942)
  Херонимо Домингес (1942—1948)
  Рамон Санчес Писхуан (1948—1956)
  Франсиско Грасиано Брасаль (1956—1957)
  Рамон де Карранса Гомес (1957—1961)
  Гильермо Морено Ортега (1961—1963)
  Хуан Лопес Санчес (1963—1966)
  Антонио Гарсия Карранса (1966)
  Мануэль Сафра Пойято (1966—1968)
  Хосе Рамон Сиснерос Паласиос (1968—1972)
  Эухенио Монтес Кабеса (1972—1984)
  Рафаэль Каррион Морено (1984)
  Хуан Сильверио де ла Чика Висо (1984)
  Франсиско Рамон Эрреро (1984)
  Габриэль Рохас Фернандес (1984—1986)
  Луис Куэрвас Вильчес (1986—1990)
  Хосе Мария Крус Родригес (1990)
  Луис Куэрвас Вильчес (1990—1995)
  Хосе Мария дель Нидо (1995)
  Франсиско Эскобар Гальего (1995—1996)
  Хосе Мария Гонсалес де Кальдас (1996—1997)
  Рафаэль Каррион Морено (1997—2000)
  Роберто Алес Гарсия (2000—2003)
  Хосе Мария дель Нидо (2003—2013)
  Хосе Кастро Кармона (2013—)

Главные тренеры клуба 
  Хоакин Валенсуэла (1908—1910)
  Эухенио Эйсагирре (1910—1917)
  Хосе Бранд (1917—1921)
  Артуро Остос (1921—1923)
  Чарлз О’Хаган (1923—1924)
  Анхель Вильягран (1924—1927)
  Липпо Херцка (1927—1930)
  Хосе Киранте (1930—1933)
  Рамон Энсинас (1933—1936)
  Хосе Бранд (1939—1941)
  Викториано Сантос (1941—1942)
  Хосе Бранд (1942)
  Патрик О’Коннелл (1942—1945)
  Рамон Энсинас (1945—1947)
  Патрисио Кайседо (1947—1949)
  Гильермо Кампаналь (1949—1953)
  Эленио Эррера (1953—1957)
  Гильермо Кампаналь (1957)
  Сатур Греч (1957)
  Диего Вильялонга (1957—1958)
  Енё Кальмар (1958)
  Хуан Ипинья (1958—1959)
  Гильермо Кампаналь (1959)
  Рамон Энсинас (1959)
  Луис Миро (1959—1961)
  Диего Вильялонга (1961)
  Антонио Барриос (1961—1963)
  Хосе Мария Бусто (1963)
  Отто Бумбель (1963—1964)
  Фердинанд Даучик (1964—1965)
  Игнасио Эйсагирре (1965—1966)
  Хуан Арса Иньиго (1966)
  Сабино Баринага (1966)
  Хуан Арса Иньиго (1967)
  Антонио Барриос (1967—1968)
  Хуан Арса Иньиго (1968—1969)
  Макс Меркель (1969—1971)
  Диего Вильялонга (1971)
  Дан Гиоргиадис (1971—1972)
  Вик Букингем (1972)
  Диего Вильялонга (1972)
  Хуан Арса Иньиго (1972—1973)
  Сальвадор Артигас (1973)
  Эрнст Хаппель (1973)
  Сантос Бедойя (1973—1974)
  Энрике Буке (1974)
  Роки Ольсен (1974—1976)
  Луис Сид Карриега (1976—1979)
  Мигель Муньос (1979—1981)
  Маноло Кардо (1981—1986)
  Джок Уоллес (1986—1987)
  Хавьер Аскаргорта (1987—1989)
  Пепе Оргега (1989)
  Роки Ольсен (1989)
  Висенте Кантаторе (1989—1991)
  Виктор Эспарраго (1991—1992)
  Карлос Билардо (1992—1993)
  Луис Арагонес (1993—1995)
  Тони Оливейра (1995)
  Хуан Карлос Альварес (1995—1996)
  Виктор Эспарраго (1996)
  Хосе Антонио Камачо (1996—1997)
  Карлос Билардо (1997)
  Хулиан Рубио (1997)
  Висенте Мьера (1997)
  Хуан Карлос Альварес (1997—1998)
  Фернандо Кастро Сантос (1998—1999)
  Маркос Алонсо (1999—2000)
  Хуан Карлос Альварес (2000)
  Хоакин Капаррос (2000—2005)
  Хуанде Рамос (2005—2007)
  Маноло Хименес (2007—2010)
  Антонио Альварес (2010)
  Грегорио Мансано (2010—2011)
  Марселино Гарсия Тораль (2011—2012)
  Мичел (2012—2013)
  Унаи Эмери (2013—2016)
  Хорхе Сампаоли (2016—2017)
  Эдуардо Бериссо (2017)
  Винченцо Монтелла (2017—2018)
  Пабло Мачин (2018—2019)
  Хоакин Капаррос (2019)
  Хулен Лопетеги (2019—2022)
  Хорхе Сампаоли (2022—)

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Рекорды клуба

Известные игроки

Чемпионы мира 
Следующие игроки становились чемпионами мира, являясь игроками «Севильи»:
  Хесус Навас — 2010
  Гонсало Монтиэль — 2022
  Маркос Акунья — 2022
  Алехандро Гомес — 2022
 Чемпионы Европы Следующие игроки становились чемпионами Европы, являясь игроками «Севильи»:
  Андрес Палоп — 2008
  Хесус Навас — 2012
  Альваро Негредо — 2012

Обладатели кубка Америки 
''Следующие игроки становились обладателями кубка Америки, являясь игроками «Севильи»:
  Мартин Касерес — 2011
  Маркос Акунья — 2021

Примечания

Ссылки 

 

Футбольные клубы Superleague Formula

Футбольные клубы Испании